Balanda est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponymie 

 Balanda, rivière de Russie, qui coule dans les oblasts de Volgograd et de Saratov, affluent de la Medveditsa et sous-affluent du Don ;
 Balanda, village de Russie, devenu la ville de Kalininsk.

Personnalités 

 Famille Bertran de Balanda, famille française connue dans le sport hippique.